

Políticos
 Thomas Stanley, I barón Stanley (c. 1405–1459), político inglés
 Thomas Stanley (m. 1576) (1532/33–1576), Sheriff y miembro del parlamento por Lancashire, 1571
 Thomas Stanley of Grangegorman (1626–1674), knighted by Henry Cromwell in 1659
 Sir Thomas Stanley, IV baronet (1670–1714), miembro del parlamento por Preston, 1695–1698
 Thomas Stanley (1753–1779), miembro del parlamento por Lancashire, 1776–1779
 Thomas Stanley (1749–1816), miembro del parlamento por Lancashire, 1780–1812
 Thomas B. Stanley (1890–1970), gobernador de Virginia, 1954–1958
 Thomas M. Stanley, político de Massachusetts

Others
Thomas Stanley, I conde de Derby (1435–1504), English aristocrat
Thomas Stanley, II conde de Derby (antes de 1485–1521), English aristocrat
Thomas Stanley (obispo) (1510–1568), obispo de Sodor y Man
Thomas Stanley (Royal Mint) (m. 1571), oficial inglés de la Royal Mint
Thomas Stanley (autor) (1625–1678), autor y traductor inglés
Thomas J. Stanley (1944–2015), autor estadounidense
Thomas E. Stanley, arquitecto estadounidense